Глобальна мережа журналістських розслідувань (ГМЖР) є "міжнародною асоціацією неприбуткових організацій, які підтримують, пропагують та проводять журналістські розслідування".  Членство у ній є відкритим для "неприбуткових організацій, неурядових та освітніх організацій", що беруть активну участь у журналістських розслідуваннях та журналістиці даних. Станом на березень 2018 року ГМЖР налічувала 177 організацій-членів у 76 країнах. 

Проекти організації включають довідкову службу для надання консультацій та допомоги журналістам-розслідувачам, ресурсний центр з інструкціями, інструментами та навчальними посібниками, а також великі навчальні конференції, у яких взяли участь понад 5000 журналістів зі 100 країн.

Історія 
2003 року ГМЖР утворилась як вільна мережа на підтримку дворічної Глобальної конференції журналістських розслідувань (ГКЖР), яку за два роки перед тим провели досвідчені журналісти Брант Г'юстон та Нілс Мульвад. Секретаріат ГМЖР офіційно сформували після того, як 2013 року учасники 7-ї ГКЖР у Києві проголосували за створення тимчасового секретаріату. Організацію зареєстрували як неприбуткову корпорацію у штаті Меріленд, США 2014 року. У жовтні 2014 року Податкова служба США затвердила її як некомерційну організацію 501 (c)(3).

Члени 
ЇЇ організаціями-членами є Центр розслідувальної журналістики, Журналісти-розслідувачі та редактори (ЖРР), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (МКЖР), Проект розслідування організованої злочинності та корупції (ПРОЗК), Арабські репортери за журналістські розслідування, Бразильська асоціація журналістських розслідувань, Програма журналістських розслідувань в університеті Вітса, Філіппінський центр журналістських розслідувань та ProPublica, академія міжнародного діалогу та журналістики Interlink.

Глобальна конференція журналістських розслідувань (ГКЖР) 
ГМЖР є спів-організатором Глобальної конференції журналістських розслідувань (ГКЖР), яка відбувається щодва роки для того, аби об'єднати журналістів-розслідувачів зі всього світу, і дати їм можливість  поділитися своїми знаннями та досвідом один з одним і сформувати транскордонні мережі для спільних розслідувань та консультацій. 

ГКЖР відбувалась в Копенгагені у 2001 і 2003 роках, Амстердамі (2005), Торонто (2007), Ліллехаммері (2008),  Женеві (2010), Києві (2011), Ріо-де-Жанейро (2013),, Ліллехаммері (2015), та Йоганнесбургу (2017). Наступна конференція відбудеться в Гамбурзі, Німеччина, у 2019 році. 

З 2014 року ГМЖР організовує конференції з журналістських розслідувань в Азії. Перша Азійська конференція з журналістських розслідувань була в Манілі (2014), друга в Катманду (2016), а третя в Сеулі (2018).

Нагорода Global Shining Light 
ГМЖР вручає нагороду Global Shining Light за досконалість у розслідувальному репортажі "в країнах, що розвиваються або в перехідних країнах, який зроблено під загрозою, примусом або в найважчих умовах". 

Нагороди вручаються одержувачам на церемонії нагородження, яку проводять щодва роки на заходах-бієнале ГКЖР. Лауреатами минулих років були Проект розслідування організованої злочинності та корупції (ПРОЗК), Хадіджа Ісмаїлова з Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Соналі Самарасінґе з газети Санді Лідер.

Примітки

Див. також 

 Художник повстання в світі 2017

Посилання 

 Глобальна мережа журналістських розслідувань  
 Вступ ГМЖР в Консорціум освіти з журналістських розслідувань  
Інформаційні агентства США
Журналістські розслідування
Журналістські організації
Міжнародні організації
Свобода слова